Un jour à Paris é um filme francês de curta-metragem (20 minutos) em preto e branco de 1962, dirigido por Serge Korber.

Elenco 
 Jacques Balutin
 Guy D'Avout
 Reni Goliard
 François Lalande
 Ann Lewis
 Patrice Molinard
 Patrice Montbar
 Jean-Louis Trintignant

Filmes da França de 1962
Filmes de curta-metragem
Filmes em preto e branco
Filmes em língua francesa